Confractosuchus (лат., возможное русское название — конфрактозух) — род базальных эузухий, известных по ископаемым остаткам из верхнемеловых отложений Австралии (, около 93 млн лет). Включает единственный вид — Confractosuchus sauroktonos.

История открытия 
Палеонтологи обнаружили голотип C. sauroktonos (AODF0890) в верхних слоях формации Уинтон (центрально-западный Квинсленд), датируемых сеноманским ярусом. Открытие было совершено в 2010 году во время раскопок плохо сохранившегося материала завропод: образец  нашли в конкреции, образовавшейся между чернозёмом и вулканогенной глиной.

В 2022 году Мэтт Уайт и соавторы научно описали новые род и вид. Родовое название Confractosuchus происходит от  — «сломанный» (ссылка на разрушенную временем конкренцию), и  [suchos] — «крокодил». Видовое название C. sauroktonos означает «убийца ящеров» ( [sauros] — «ящер, ящерица» +  [ktonos] — «убийца»), что связано с обнаружением в брюшной полости рептилии остатков орнитоподового динозавра.

C. sauroktonos является вторым видом крокодилиформ, описанным из отложений формации Уинтон (первый — Isisfordia duncani).

Описание 
Голотип представлен почти полным черепом с зубами и частично сочленённым посткраниальным скелетом без хвоста и задних конечностей. Длина всего животного оценивается в 2—2,5 метра.

Примечательна исключительная сохранность содержимого брюшной полости голотипа, состоящего из костей ювенильного (молодого) орнитопода, предположительно, принадлежащего к новому таксону. Применив формулу для расчёта массы бипедальных нептичьих динозавров, разработанную Кампионе и коллегами (2014), Уайт и соавторы оценили массу съеденного орнитопода в 1,0—1,7 кг. Остатки орнитопода имеют признаки обработки в полости рта, расчленения туши и фрагментации костей, как у жертв некоторых современных крокодилов. Морфометрический анализ черепа Confractosuchus также подтвердил стратегию питания, аналогичную такой у крокодилов современности.

Филогения 
Филогенетический анализ Уайта и соавторов (2022) восстановил Confractosuchus в качестве сестринского таксона клады, объединяющей  и .

Примечания 

Вымершие крокодиломорфы
Монотипические роды архозавров
Крокодиломорфы мелового периода
Ископаемая фауна Австралии
Фоссилии, описанные в 2022 году
Фоссилии из меловых отложений Австралии